Die Exarchen von Italien (siehe Hauptartikel: Exarchat von Ravenna) waren Vertreter des byzantinischen Reiches in Italien. Ihre Residenz war Ravenna. 

Die Daten sind teilweise nur annäherungsweise zu bestimmen.

Siehe auch 
 Exarchat (Byzantinisches Reich)

Italien